Carrilho ist der Familienname folgender Personen:

 Altamiro Carrilho (1924–2012), brasilianischer Musiker
 António José Cavaco Carrilho (* 1942), portugiesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Funchal
 Arnaldo Carrilho (1937–2013), brasilianischer Diplomat und Kinofilmproduzent

Siehe auch:
 Carrillo